Чемпионат Уэльса по футболу 1995/1996 годов — 4-й сезон Валлийской лиги. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Бангор Сити».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996